Огре:
 Огре — город в Латвии, на правом берегу реки Даугавы.
 Огре — река в Латвии, правый приток Даугавы.
 Огре — гора, вершина в Каракоруме.
 «Огре» — латвийский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Ogre» — фантастический фильм ужасов, снятый в 2007 году.

См. также 
 OGRE
 Ogre Battle